Zaunmühle ist ein geographischer Name:

Orte:
 Zaunmühle (Argenbühl), Einzelhof im Gemeindeteil Göttlishofen von Argenbühl, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Zaunmühle (Wegscheid), Einöde von Markt Wegscheid, Landkreis Passau, Bayern
 Zaunmühle (Volary), ehemalige Einschicht in Markt Wallern, heute Stadt Volary, Bezirk Prachatice, Region Südböhmen, Tschechien

Gebäude:
 Zaunmühle (Taufkirchen), ehemalige Mühle am Hachinger Bach in Westerham, Gemeinde Taufkirchen, Landkreis München, Bayern